Валерий Бело́в:
 Белов, Валерий Викторович (род. 1966) — советский и российский самбист.
 Белов, Валерий Геннадьевич (род. 1967) — советский и российский хоккеист.
 Белов, Валерий Иванович (1947—2022) — советский боксёр, советский и российский тренер по боксу.